Aardrijkskunde
 Lewin Brzeski, stad in Polen
 Lewin Brzeski, gemeente in Polen
 Lewin Kłodzki, dorp in Polen
 Lewin Kłodzki, gemeente in Polen
 Louis-Lewin-Straße, straat in de Duitse hoofdstad Berlijn

Personen met de achternaam Lewin
 Albert Lewin, Amerikaans regisseur
 Blanca Lewin, Chileens actrice
 Dominic Calvert-Lewin, Engels voetballer
 Gary Lewin, Brits fysiotherapeut
 Jeannette Lewin, Nederlands hockeyster
 Kurt Lewin, Duits psycholoog
 Lisette Lewin, Nederlands schrijfster en journaliste
 Rosine Lewin, Belgisch politica en feministe
 Walter Lewin, Nederlands natuur- en sterrenkundige

Transport
 Louis-Lewin-Straße, metrostation in de Duitse hoofdstad Berlijn
 Station Lewin Brzeski, station in de Poolse plaats Lewin Brzeski
 Station Lewin Kłodzki, station in de Poolse plaats Lewin Kłodzki

Voornaam
 Lewin, jongensnaam